Соревнования по боксу в весовой категории до 52 килограмм на чемпионате мира 2019 года пройдут с 12 по 21 сентября. Приняли участие 41 спортсмен из 41 страны мира.

История 
На чемпионате мира 2017 года в Гамбурге победу в этой категории праздновал кубинский атлет Йосвани Вейтия .

Призёры

Расписание

Соревнования

Поединки первого раунда

Поединки второго раунда (1/16 финала)

Поединки третьего раунда (1/8 финала)

Решающие поединки

Примечания 

 Сетка соревнований
 Результаты первого круга. Ринг А
 Результаты первого круга. Ринг В
 Результаты второго круга. Ринг А
 Результаты второго круга. Ринг В
 Результаты третьего круга. Ринг А
 Результаты третьего круга. Ринг В
 Результаты четвертьфинала. Ринг А
 Результаты четвертьфинала. Ринг В
 Результаты полуфинала
 Результаты финала

Чемпионат мира по боксу 2019